König von Litauen steht für:
 Mindaugas I. (Litauen), litauischer König von 1251 bis 1263
 Wilhelm Karl von Urach, litauischer König 1918